Фијат 500 је назив који користи италијанска ауто-индустрија Фијат за неколико аутомобила:

 Фијат 500 тополино, Фијатов аутомобил из 1936. године. Производио се до 1955. године
 Фијат 500 (1957), Фијатов аутомобил који се производио од 1957. до 1975. године
 Фијат 500 (2007), Фијатов аутомобил из 2007. године, који се производи у Пољској и Мексику
 Фијат 500Л, минивен из 2012. године, који се производи у Крагујевцу, Србија
 Фијат 500X, Фијатов теренски аутомобил из 2014. године